Helene Hannemann – infermiera tedesca
 Knud Harald Hannemann – compositore di scacchi danese
 René Hannemann – ex bobbista tedesco